Півні́чний о́круг — один з шести адміністративних округів Ізраїлю. Площа округу — 4478 км², населення — 1 425 700 чоловік. Адміністративний центр — місто Ноф-га-Галіль (раніше відоме як Нацрат-Ілліт), а найбільшим містом округу є Назарет.

З 1981 року до складу Північного округу входить територія Голанських висот, але належність цих територій до складу Ізраїлю не отримала міжнародного визнання.

Демографія 
За статистичними даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю населення округу на 2018 рік становить 1 425 700 осіб.
 Розподіл за національністю:
 Араби: 680 200 (53,17 %)
 Євреї: 567 700 (44,37 %)
 Інші: 31 600 (2,44 %)
 Розподіл за релігією:
 Юдеї: 523 400 (44,2 %)
 Мусульмани: 443 800 (37,4 %)
 Друзи: 93 000 (7,8 %)
 Християни: 87 500 (7,4 %)
 Інші: 35 400 (3 %)
 Густота населення: 265/км²

Таким чином, Північний округ — єдиний, де араби становлять більшість населення.

Адміністративний поділ

Підокруги 
 Цфат (Сафед)
 Кінерет
 Джезреель
 Акко 
 Голан

Муніципалітети

Примітки